Севен Спрингс има више значења:
 Севен Спрингс (Пенсилванија)
 Севен Спрингс (Северна Каролина)